Liste der Kulturdenkmale in Dobritz steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Dobritz (Dresden), Gemarkung Dobritz in Dresden, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Dobritz (Meißen), Gemarkung Dobritz in Meißen, Sachsen